Miejscowości w Anglii
 Thornhill – miejscowość w hrabstwie Derbyshire
 Thornhill – miejscowość w Kumbrii
 Thornhill – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire

Miejscowość w Kanadzie
 Thornhill – miejscowość w prowincji Ontario

Miejscowość w USA
 Thornhill – miejscowość w stanie Kentucky

Osoby o nazwisku Thornhill
 Leeroy Thornhill
 James Thornhill